Balkantsi (Dobritsj), een plaats in de Bulgaarse oblast Dobritsj
Balkantsi (Veliko Tarnovo), een plaats in de Bulgaarse oblast Veliko Tarnovo